Села:
 Орлівське — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Орлівське — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Орлівське — Запорізька область, Вільнянський  район

 Орлівське — колишня назва села Орловське Тельманівського району Донецької області

Селище:
 Орлівське — Луганська область, Антрацитівський район

Примітки